

Stati Uniti
Newland – città della Carolina del Nord
Newland – comunità non incorporata dell'Indiana

Regno Unito
Newland – villaggio dell'East Riding of Yorkshire
Newland – villaggio del Gloucestershire
Newland – parrocchia civile del North Yorkshire
Newland – parrocchia civile del Worcestershire